Julien Leclercq (poeta)
Julien Leclercq (regista)